Владимир Иванович Макаров:
 Макаров, Владимир Иванович (1937—2011) — доктор геолого-минералогических наук.
 Макаров, Владимир Иванович (1923—1979) — советский партийный государственный деятель, председатель Тамбовского облисполкома (1976—1979).
 Макаров, Владимир Иванович (род. 1962) — советский и украинский шахтёр, Герой Украины.